David Marrero e Fernando Verdasco eram os atuais campeões mas Verdasco decidiu não participar. Marrero jogou ao lado de Łukasz Kubot e defendeu seu título com sucesso, derrotando Simone Bolelli e Fabio Fognini na final por 7–5, 6–2.

Cabeças de chave

  Alexander Peya /  Bruno Soares ''(Semifinais)
  Łukasz Kubot /  David Marrero (Campeões)

<li>  Santiago González /  Scott Lipsky (Primeira rodada)
<li>  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (Quartas de final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D